Een lamina (meervoud: laminae) is een dun laagje. Het kan in de volgende betekenissen gebruikt worden:
 In de biologie kan het de volgende betekenissen hebben:
lamina (biologie), bladvormige structuur bij het thallus van zeewieren; een transversale richel op een tand
 Lamina, een geslacht van spinnen
 bladschijf, een deel van een blad van planten of van mossen
kernlamina, een vezelachtig netwerk in de celkern van dierlijke cellen
 In de geologie, zie laminatie.